Сборная команда Японии:

 Сборная Японии по хоккею с мячом
 Сборная Японии по хоккею с шайбой